Dantzig ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dantzig (* 1961), französischer Autor, Dichter und Herausgeber
 David van Dantzig (1900–1959), niederländischer Mathematiker
 George Dantzig (1914–2005), US-amerikanischer Mathematiker
 Rudi van Dantzig (1933–2012), niederländischer Choreograph und Autor

Dantzig ist der Adelsname folgender Personen:

 François-Joseph Lefebvre, Duc de Dantzig, französischer General
 Catherine Lefebvre, Duchesse de Dantzig, dessen Ehefrau

Dantzig steht außerdem für:
 den alten Französischen Namen für Danzig
 Nova Dantzig, den ehemaligen Namen der Stadt Cambé
 Dantzig Twist, ein Album der französischen Rock-Band Marquis De Sade

Siehe auch:
 Danzig (Begriffsklärung)